Bacilloidea är en överfamilj av insekter. Bacilloidea ingår i ordningen Phasmida, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Bacilloidea 185 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Bacilloidea